Хуан Оно́рес (; 4 марта 1915, Аскопе, регион Ла-Либертад — 9 июня 1990, Лима) — перуанский футболист, выступавший на позиции вратаря, позже тренер. Победитель чемпионата Южной Америки 1939 года, участник четырёх чемпионатов континента.

Биография 
Хуан Онорес стал выступать за «Университарио» в 20-летнем возрасте, в 1935 году, но своего расцвета Онорес достиг в 1939 году, когда стал частью команды, которая во главе с Теодоро Фернандесом сумела выиграть чемпионат Перу. В том же году он в качестве вратаря сборной провёл все матчи на победном чемпионате Южной Америки. Игра Онореса привлекла внимание богатых зарубежных клубов и в 1941 году Эль-Чуэко (то есть «Извилистый», как прозвали Онореса болельщики) перешёл в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». В Аргентине уже целое десятилетие футбол имел профессиональный статус, но приглашение зарубежных вратарей, тем более из «любительских» лиг (на тот момент в Перу формально не был введён профессионализм) было редкостью. В Аргентине Онорес за 5 лет провёл 89 матчей. Последние два года он выступал за «Платенсе».

В 1946 году 31-летний Онорес вернулся на родину, где стал выступать за «Сентро Икеньо». В сборную он больше не вызывался, зато помог своей последней команде в 1948 году выиграть Второй дивизион. Поэтому заканчивал карьеру игрока Хуан Онорес в следующем году в статусе футболиста Высшего дивизиона.

В составе сборной Перу Хуан Онорес дебютировал в 1937 году на чемпионате Южной Америки, сложившемся провально для «инков». Перуанцы использовали всех трёх вратарей на том первенстве: в игре с Бразилией ворота защищал Хуан Умберто Вальдивьесо (поражение 2:3), в следующем матче против Уругвая (поражение 2:4) — Маркос Уби, а три оставшиеся игры провёл Онорес. Перуанцы уступили хозяевам, аргентинцам, 0:1, причём в этом матче произошло вопиющее нарушение правил — вместо удалённого на 84 минуте Антонио Састре на поле вышел Эктор Блотто. Протест Перу КОНМЕБОЛ по неизвестной причине отклонила. Затем Перу сыграла вничью со сборной Чили, а в заключительном матче обыграла Парагвай 1:0. Удачная концовка того турнира не позволила перуанцам уйти с последнего места.

В 1939 году Онорес был уже твёрдым игроком основы сборной. Он провёл все 4 матча Перу на домашнем первенстве континента и помог своей команде впервые стать чемпионом Южной Америки. Перуанцы выиграли все встречи с разницей мячей 13:4, включая решающий матч у сборной Уругвая (2:1), которая также подошла к нему со стопроцентным показателем набранных очков. На турнирах 1941 и 1942 годов Онорес также был основным вратарём. В первом случае он провёл все игры чемпионата, во втором — три из четырёх — в игре против Аргентины на воротах стоял Хуан Сорьяно.

По завершении карьеры футболиста Онорес работал тренером. Наибольших успехов он добился, возглавляя «Спортинг Кристал». В 1962 году Онорес привёл эту команду к золотым медалям первенства Перу. Также Онорес работал с «Карлос А. Мануччи», с которым в 1968 году завоевал Кубок Перу, с командами «Грау де Пиура» и «Спорт Бойз».

Достижения 
В качестве игрока
 Чемпион Перу (1): 1939
 Чемпион Перу во Втором дивизионе (1): 1948
 Чемпион Южной Америки (1): 1939
В качестве тренера
 Чемпион Перу (1): 1962
 Обладатель Кубка Перу (1): 1968

Ссылки 
 Краткая биография
 Статистика матчей за сборную Перу на сайте rsssf.com 
 «Университарио» — чемпион Перу 1939
 Статистика в чемпионатах Аргентины
 Чемпионат Южной Америки 1937 
 Чемпионат Южной Америки 1939 
 Чемпионат Южной Америки 1941 
 Чемпионат Южной Америки 1942 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Сентро Икеньо»
Игроки ФК «Университарио»
Футбольные тренеры Перу
Тренеры ФК «Спорт Бойз»
Тренеры ФК «Спортинг Кристал»